Der Skisprung-Continental-Cup 1995/96 begann am 9. Dezember 1995 im thüringischen Lauscha und endete am 7. April 1996 im finnischen Kuusamo. Die Wettkampfserie fungierte als Unterbau zum Skisprung-Weltcup 1995/96.

Es fanden 40 Einzelwettbewerbe, wovon elf auf Großschanzen abgehalten wurden, an 28 Wettkampforten in Europa, Asien und Nordamerika statt. Die Gesamtwertung gewann der Norweger Stein Henrik Tuff. Die in den Continental Cup integrierte Schwarzwaldtournee gewann der Österreicher Michael Kury. Insgesamt wurden 285 Athleten klassifiziert.

Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 1995/96
 Skisprung-Grand-Prix 1995

Weblinks 
Continental Cup Herren

 Siegerlisten von skisprungschanzen.com, Seite 36.

Einzelnachweise 

1995/96